DS, Ds o ds puede referirse a:

[Ds], Hace referencia a la conocida aplicación Discord, utilizada frecuentemente para la comunicación en juegos en línea
DS Automobiles, marca de automóviles creada en 2014 por el Grupo PSA a expensas de Citroën.
El Citroën DS, automóvil fabricado por la firma francesa Citroën y en cuya imagen se basó la creación de DS Automobiles.
La consola Nintendo DS
Dal segno, que en notación musical es un marcador para indicar la repetición de un pasaje.
Denzinger-Schönmetzer es la nueva recopilación y numeración del magisterio pontificio de Denzinger realizada en 1963 por el padre Adolf Schönmetzer, conocida como Enchiridion Symbolorum.
Dnepropetrovsk Sputnik, un tipo de satélites soviéticos.
Diseño social
DS, álbum de Drew Seeley.
DS, "Origen de datos" o "data source" (Java).
 Clima D - Templado frío / Continental / Microtermal: Ds - Verano seco, según la clasificación climática de Köppen, la que se divide a su vez en:
 Dfa - Continental sin estación seca (verano cálido, invierno frío);
 Dsb - Hemiboreal mediterráneo (verano suave, invierno frío);
 Dsc - Subpolar con verano seco (verano suave y corto, invierno frío);
 Dsd - Subpolar con verano seco (verano suave y corto, invierno muy frío).
 Dominación y sumisión

Siglas